Carlos Cabezas puede referirse a:

 Carlos Cabezas, baloncestista español.
 Carlos Cabezas, músico chileno, vocalista y multiinstrumentista del grupo Los Jaivas.
 Carlos Cabezas, músico chileno, vocalista y guitarrista del grupo Electrodomésticos.